Rekurrenz bzw. rekurrent steht für:

 Rekurrenz (Linguistik), die Wiederholung von gleichen sprachlichen Formen in einem Text
 Rekurrenz (Medizin), das Wiederauftreten einer Erkrankung oder eines Krankheitssymptoms
 Rekurrenz in der Wahrscheinlichkeitstheorie, siehe rekurrente Markow-Kette
 Rekurrenz in der Theorie dynamischer Systeme, siehe Rekurrenter Punkt
 Lineare Rekurrenz, siehe Lineare Differenzengleichung
 Rekurrenzplot, eine Methode der nichtlinearen Datenanalyse
 Rekurrenz neuronaler Netze, siehe rekurrentes neuronales Netz

Siehe auch:
 Rekursion